Chikashi Masuda (Miyazaki, 19 de junho de 1985) é um futebolista profissional japônes, meio-campo, milita no Montedio Yamagata.

Titulos
Kashima Antlers
 J-League: 2007,2008,2009
 Supercopa do Japão: 2009

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Montedio Yamagata